Biekorf (tijdschrift), een tijdschrift gesticht door Guido Gezelle.
Biekorf (cultuurcentrum), een cultuurcentrum in Brugge, met onder andere een bibliotheek en een concert- en theaterzaal.

De Biekorf, een cultuurcentrum in Lebbeke.